Парные соревнования по теннису на XVI летних Азиатских играх прошли с 17 по 22 ноября в Aoti Tennis Centre.

Общая информация 
Женский парный турнир предсказуемо оказался самым представительным. Золотые медали достались первому дуэту сборной Тайваня - паре Чжань Юнжань / Чжуан Цзяжун. Их единственный предстартовый конкурент - первая пара Китая - до финала не добралась, уступив второй команде Тайваня в полуфинале. Т.о. впервые в истории женских парных соревнований все финалистки женского парного турнира представляли одну сборную.

Одной из главных неожиданностей турнира стало непопадание в полуфинальный раунд первой команды Японии. уступившей в четвертьфинале несеяной паре из Южной Кореи. Подобный казус с японками случился впервые за 6 подобных турниров.

Из призёров соревнований-2006 в турнире принимали участие: Янь Цзы, Рёко Фуда и пара Чжань Юнжань / Чжуан Цзяжун.

Призёры

Посев 
Все сеянные команды начинают турнир со второго раунда.

 Чжань Юнжань /  Чжуан Цзяжун (Титул, Золотая медаль)
 Пэн Шуай /  Янь Цзы (Полуфинал, Бронзовая медаль)
 Чжан Кайчжэнь /  Се Шувэй (Финал, Серебряная медаль)
 Кимико Датэ-Крумм /  Аюми Морита ''(Четвертьфинал)

 
<li>  Сунь Шэннань /  Чжан Шуай (Четвертьфинал)
<li>  Джесси Ромпис /  Яюк Басуки (Четвертьфинал)
<li>  Акгуль Аманмурадова /  Альбина Хабибулина (Четвертьфинал)
<li>  Аю-Фани Дамаянти /  Лавиния Тананта (Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Результаты турнира